Laisse-moi danser ist der Titel von:

 Laissez-moi danser (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Valérie Leroy
 Monday Tuesday... Laissez-moi danser, ein Lied von Dalida von 1979